Томаш Замойский () — представитель рода Замойских:
 Замойский, Томаш (1594—1638) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, воевода киевский, великий коронный канцлер, староста.
 Замойский, Томаш Антоний (1707—1752) — польский государственный деятель и магнат, 7-й ординат Замойский, воевода любельский.
 Замойский, Томаш Юзеф (ок. 1678—1725) — государственный деятель Речи Посполитой, польский магнат, 5-й ординат Замойский, полковник королевский, староста.